Термин биржа может означать:

В экономике и финансах 
 Биржа — юридическое лицо, осуществляющее организацию  рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также обеспечивающее его регулярное функционирование .
 Товарная биржа — постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.
 Фондовая биржа — организация, предметом деятельности которой являются обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг.
 Валютная биржа — это элемент инфраструктуры валютного рынка, деятельность которой состоит в предоставлении услуг по организации и проведению торгов, в ходе которых участники заключают сделки с иностранной валютой.
 Фьючерсная биржа — биржа, торговля на которой ведется фьючерсными контрактами.
 Опционная биржа — биржа, торговля на которой ведется опционами.
 Биржа труда — учреждение, осуществляющее посредничество между предпринимателями и наёмными работниками.
 Биржа ссылок — система для купли/продажи ссылок на сайты, организованная по принципу товарной биржи. Биржи ссылок используются для продвижения сайтов.
 Биржа ставок — альтернативный букмекерской конторе вариант заключения пари на спортивные события.

В архитектуре 
 Здание Биржи в Санкт-Петербурге — центральное строение архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
 Здание Биржи в Москве — памятник архитектуры второй половины XIX века в Китай-городе (Москва).

См. также 
 Список фондовых бирж
 Форекс